Laurence Bérard, née en 1951 à Lyon, est une anthropologue de l'alimentation française. Rattachée au laboratoire d'éco-anthropologie du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, elle a notamment étudié la dimension culturelle des productions agricoles et alimentaires locales.

Engagée par le Conseil National des Arts Culinaires en 1989 comme experte pour diriger les enquêtes de terrain, elle a contribué à la publication de L'inventaire du patrimoine culinaire de la France

En 2000, elle crée avec Philippe Marchenay le centre d'étude et de documentation Ressources des terroirs qui s'installe sur le Technopole Alimentec de Bourg-en-Bresse.

Elle prend sa retraite en 2017, entrainant la fermeture du centre de ressources Ressources des terroirs basé à Bourg-en-Bresse.

Biographie

Études 

Laurence Bérard obtient son baccalauréat D en 1969. Elle s'oriente ensuite vers une maîtrise d'histoire contemporaine à l'Université Jean Moulin Lyon 3, qu'elle décroche en 1974.

En 1979, elle obtient son doctorat en anthropologie sociale et historique à l'École des Hautes Études en sciences sociales de Paris.

Carrière scientifique 
Laurence Bérard rejoint l'équipe "Appropriation et socialisation de la nature" en 1982, au sein du laboratoire d'éco-anthropologie du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

En 1989, elle est engagée aux côtés de Philippe Marchenay par le Conseil National des Arts Culinaires pour mener des enquêtes de terrain de recensement du patrimoine culinaire français. Leurs travaux mèneront à la publication, entre 1990 et 2012, de 24 volumes de la collection documentaire L'inventaire du patrimoine culinaire de la France

En 1992, elle créé avec Philippe Marchenay l'équipe de recherche Ressources des terroirs - cultures, usages, sociétés, qui s'installe au sein du Technopole Alimentec, à Bourg-en-Bresse. En 2000, ils montent ensemble le centre d'étude et de documentation Ressources des terroirs qui rassemblera un important fond documentaire consacré aux productions agricoles et alimentaires traditionnelles.

Publications et ouvrages 
Laurence Bérard est l'autrice de nombreuses publications scientifiques :

 “Les artisans charcutiers, parents pauvres de la valorisation de la culture alimentaire” par Laurence Bérard - dans Pour 2012/3-4 (N° 215-216)
 “Productions localisées et indications géographiques : prendre en compte les savoirs locaux et la biodiversité” par Laurence Bérard et Philippe Marchenay dans Revue internationale des sciences sociales 2006/1 (n° 187)
 “Les « produits de terroir » : de la recherche à l'expertise” par Laurence Bérard, Philippe Marchenay, Claire Delfosse dans Ethnologie française 2004/4 (Vol. 34)
 “Et si nous prenions nos désirs en compte ?” de André Micoud, Laurence Bérard, Philippe Marchenay, Michel Rautenberg dans L'Homme 2003/2 (n° 166)

Laurence Bérard a également écrit et co-écrit plusieurs livres :

 Terres et eaux en Dombes. technologie et droit coutumier, Maison des Sciences de l'Homme, 1983
 Les Produits de terroir : entre cultures et règlements, CNRS Éditions, 2004 (ISBN 227106211X)
 Biodiversité et savoirs naturalistes locaux en France, INRA, 2005 (ISBN 2738012183)
 Des abeilles, Éditions Gulf Stream, 2008 (ISBN 2354880081)
 Des pommes, Éditions Gulf Stream, 2008 (ISBN 2354880251)
 Fleurs, fruits, légumes, Lyonnaises D'art Et D'histoire, 2010 (ISBN 2841472248)
 Les fromages des Alpes du Nord, Paris, Éditions Dauphine Libéré, 2015 (ISBN 2916272356)
 La pogne, FeniXX réédition numérique (A Die), 2021 (ISBN 9782307158226)

Apparitions dans les médias 
En 2016, elle apparaît dans Le Progrès.

Bibliographie et sitographie 

 IDDRI, https://www.iddri.org/fr/iddri-en-bref/equipe/laurence-berard#:~:text=Laurence%20Berard%20est%20chercheur%20au,unit%C3%A9%20%C3%A9co%2Danthropologie%20et%20ethnobiologie. 
 https://www.ecoanthropologie.fr/fr/annuaire/berard-laurence-6052 
 Ouvrage Les Produits du terroir : entre cultures et règlements , 2004, https://www.cnrseditions.fr/auteur/laurence-berard/ 
 Le Progrès, 2016, https://www.leprogres.fr/actualite/2016/03/06/laurence-berard

Notes et références